Hotel de Pologne ist der Name ehemaliger Hotels in

 Leipzig, genauer Hôtel de Pologne und
 Dresden